Хюберс () — немецкая фамилия. Представители:
 Хюберс, Рихард (род. 1993) — немецкий фехтовальщик-саблист, призёр чемпионатов Европы и Европейских игр.
 Хюберс, Тимо (род. 1996) — немецкий футболист, защитник.